Пасхин — русская фамилия; имеет женскую форму Пасхина.
 Пасхин, Александр Алексеевич (1915—1998) — советский военачальник, контр-адмирал флота, участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 года, кавалер пяти орденов Красной Звезды.
 Пасхин, Алексей Андреевич (1831—1863) — предполагаемый внебрачный сын императора Николая I и В. А. Нелидовой.
 Пасхин, Сергей Сергеевич (настоящая фамилия Максимов; 1916—1967) — писатель русского зарубежья.

См. также 
 Паскин, Жюль